Avec ou sans toi est le premier album solo de Lylah, l'ex-chanteuse du groupe Les Déesses. Il est sorti le 9 novembre 2009 après avoir été disponible dès le  octobre sur les plates-formes de téléchargement légal.

Le premier single était N'arrête pas, le second est Touche pas avec Lord Kossity.

Un clip a été réalisé pour N'arrête pas, Avec ou sans toi, et Tsunami

Liste des pistes 

 Tiens toi bien
 Touche pas (feat. Lord Kossity)
 Les choses simples
 Le blues des tours (feat. Soprano) (produit par SoundTwins: Mr Getop et Balabambino)
 Avec ou sans toi (Baby) (produit par SoundTwins: Mr Getop et Balabambino
 Tsunami
 Ne t'arrêtes pas
 Ensemble (feat. Admiral T)
 Fleur de paix
 Folle d'amour
 J'vais de l'avant
 Let's go (produit par SoundTwins: Mr Getop et Balabambino)
 Une de nous trois (feat. Krys)
 Self contrôle (feat. Mathieu Edward)
 Raison de vivre
 La vie

Classements

Notes et références 

Album musical sorti en 2009
Album publié par Wagram Music
Album de zouk
Album de RnB français